Вандю́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на північний схід від Парижа, 70 км на схід від Ам'єна, 60 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 205 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 564,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вандюй на сайті французького Національного інституту географії
 Вандюй на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вандюй на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вандюй на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вандюй на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена